Douglas A-4 Skyhawk – amerykański samolot szturmowy
 A-4 (powszechnie znany jako V-2) – niemiecki pocisk rakietowy